Montgomerie ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Montgomerie (um 1550 bis 1598), schottischer Höfling und Dichter

 Colin Montgomerie (* 1963), schottischer Golfspieler
 George Montgomerie, 15. Earl of Eglinton (1848–1919), schottischer Adliger und Tennisspieler
 John Montgomerie (1680–1731), britischer Kolonialgouverneur
 Robert Montgomerie (1880–1939), britischer Fechter
 Robin Montgomerie-Charrington (1915–2007), britischer Automobilrennfahrer
 Roger de Montgomerie, 1. Earl of Shrewsbury (um 1005–1094), normannischer Edelmann
 Seton Montolieu Montgomerie (1846–1883), schottischer Adliger und Tennisspieler
 Thomas George Montgomerie (1830–1878), britischer Vermessungsingenieur
 Tim Montgomerie (* 1970), britischer politischer Aktivist und Blogger

Montgomerie steht für:
 Montgomerie-Gletscher, Gletscher in der Ross Dependency, Antarktika

Siehe auch:
 Montgomery
 Montgommery